Софья Владимировна Гиаци́нтова (, Москва, Российская империя — 12 апреля 1982, Москва, СССР) — русская советская актриса, театральный режиссёр, педагог. Народная артистка СССР (1955). Жена народного артиста СССР И. Н. Берсенева.

Биография 
Родилась а в московской дворянской семье писателя Владимира Егоровича Гиацинтова (1858—1933) и Елизаветы Алексеевны Венкстерн. Её дядя Алексей Венкстерн известен как пушкинист и автор шуточных пьес, а сестра Елизавета Владимировна была замужем за художником М. С. Родионовым (1885—1956).

В 1911—1912 годах училась на факультете истории Высших женских курсов в Москве, одновременно занималась драматическим искусством у актрисы МХАТа Е. П. Муратовой.

В 1910 по конкурсу была принята в МХТ. На тот же год приходится пылкая влюблённость в неё поэта Сергея Соловьёва, который, будучи отвергнутым, 31 октября 1911 года выбросился из окна, после чего шесть месяцев содержался в психиатрической лечебнице.

Впервые выступила на сцене в 1911 в роли служанки в пьесе К. Гамсуна «У жизни в лапах». В 1911—1913 годах — сотрудница МХАТа. В 1912 году вошла в группу молодёжи, которая начала заниматься системой Станиславского и составила ядро 1-й Студии МХТ под руководством Л. А. Сулержицкого, занятия по системе вёл Е. Б. Вахтангов.

В 1917 г. вышла замуж за своего двоюродного брата — офицера Эраста Николаевича Гиацинтова (1894—1975). Гражданская война разлучила её с мужем. Софья Гиацинтова продолжала артистическую карьеру в Москве, в то время как её муж вступил в Добровольческую армию и затем, при эвакуации из Крыма, оказался в эмиграции в Европе, а позже в США. В дальнейшем супругам удалось встретиться один раз, в 1923 году, когда актриса приезжала в Прагу на гастроли.

В 1924 году Софья добилась расторжения брака, чтобы узаконить свои отношения с актёром Иваном Берсеневым (1889—1951). (Эта связь была причиной распада первого брака Берсенева). В Москве супруги жили в «доме актёров» по адресу: Брюсов переулок, 12.

В 1913—1924 — актриса МХТ, в 1924—1936 — актриса и режиссёр МХАТа 2-го, в 1936—1938 — актриса Театра имени МОСПС (ныне Театр имени Моссовета), в 1958—1961 — актриса Московского драматического театра им. К. С. Станиславского. Член ВКП(б) с 1951 года.

В 1938—1958 и 1961—1982 годах — актриса и режиссёр Московского театра им. Ленинского Комсомола (ныне Театр «Ленком»). В 1940-е годы театром руководил «триумвират» из Берсенева, Гиацинтовой и Серафимы Бирман. После смерти мужа Гиацинтова стала художественным руководителем (с 1952 г. главным режиссёром) театра и сохраняла этот пост до 1957 г.

В 1958—1961 годах преподавала в ГИТИСе имени А. В. Луначарского. Совместно со В. С. Смышляевым вела класс в Белорусской драматической студии при МХАТе.

В Москве какое-то время жила в доме № 5/7 в Камергерском переулке. Большую часть жизни, с 1928 года по 1982 год прожила в доме 12 в Брюсовом переулке («Дом артистов»), о чём свидетельствует мемориальная табличка на стене дома. Подробно рассказала о своей семье и театральной судьбе в книге «С памятью наедине» (: Искусство, 1985).

Умерла 12 апреля 1982 года в Москве. Похоронена на Новодевичьем кладбище (участок № 9).

Творчество

Роли в театре 

МХТ
  — «У жизни в лапах» К. Гамсуна — Служанка
  — «Нахлебник» И. С. Тургенева — Маша
  — «Будет радость» Д. С. Мережковского — Пелагея
  — «Синяя птица» М. Метерлинка — Митиль
 «На всякого мудреца довольно простоты» А.Н. Островского — Машенька
 «Пер Гюнт» Г. Ибсена — Тролль

1-я Студии МХТ
  — «Гибель „Надежды“» Г. Гейерманса — Клементина
  — «Праздник мира» Г. Гауптмана — Ида
  — «Сверчок на печи» по Ч. Диккенсу — Фея, Малютка
  — «Двенадцатая ночь» У. Шекспира — Мария
  — «Балладина» Ю. Словацкого — Эльф

МХАТ 2-й
  — «Петербург» по А. Белому — Софья Петровна Лихутина
  — «Любовь — книга золотая» А. Н. Толстому — Санька
  — «Бабы» К. Гольдони — Кеккина
  — «Чудак» А. Н. Афиногенова — Сима
  — «Униженные и оскорбленные» по Ф. М. Достоевскому — Нелли
  — «Двенадцатая ночь» Шекспира — Мария
  — «Испанский священник» Дж. Флетчера — Амаранта
  — «Мольба о жизни» Ж. Деваля — Женевьева

Театр имени МОСПС
  — «Васса Железнова» М. Горького — Рашель
  — «Каменный гость» А. С. Пушкина — Донна Анна

Московский театр им. Ленинского Комсомола
  — «Нора» Г. Ибсена — Нора
  — «Валенсианская вдова» Л. де Веги — Леонарда
  — «Моль» Н. Ф. Погодина — Агнесса
  — «Месяц в деревне» И. С. Тургенева — Наталья Петровна
  — «Живой труп» Л. Н. Толстого — Лиза
  — «Семья Ферелли теряет покой» Л. Хеллман — Сара
  — «Губернатор провинции» Братьев Тур и Л. Р. Шейнина — Лилиан Шервуд
  — «Семья» И. Ф. Попова — М. А. Ульянова
  — «Особняк в переулке» Братьев Тур — Ева, сотрудница посольства
  — «Годы странствий» А. Н. Арбузова — тётя Тася
  — «Вишнёвый сад» А. П. Чехова — Раневская
  — «В доме Господина Драгомиреску» Х. Ловинеску — Адела, сестра Драгомиреску
  — «Снимается кино....» Э. С. Радзинского — Надежда Леонидовна
  — «Дым Отечества» по К. М. Симонову (сценическая композиция Т. И. Лондона) — Мать
  — «Иванов» А. П. Чехова — Авдотья Назаровна
  — «Ясновидящий» Л. Фейхтвангера — Фрау Тиршенройт
 «Дело» А. В. Сухово-Кобылина — Лидочка Муромская
 «Беспокойная старость» Л. Н. Рахманова — Мария Львовна
 «Доброе имя» К. М. Симонова — Александра Викторовна Трапезникова
 «О Лермонтове…» О. Я. Ремеза и Т. Чешаревской — Бабушка
 «Чемодан с наклейками» Д. Угрюмова — Раиса Васильевна

Театральные постановки 
МХАТ 2-й
  — «Бабы» К. Гольдони (совместно с С. Г. Бирман и Л. И. Дейкун)
  — «Двенадцатая ночь» У. Шекспира (совместно с В. В. Готовцевым)

Московский театр им. Ленинского Комсомола
  — «Нора» Г. Ибсена (совместно с И. Н. Берсеневым)
  — «Валенсианская вдова» Л. де Веги (совместно И. Н. Берсеневым)
  — «Месяц в деревне» И. С. Тургенева
  — «Семья» И. Ф. Попова (совм. с И. С. Мурзаевой)
  — «Годы странствий» А. Н. Арбузова (совм. с В. Р. Соловьёвым)
  — «Парень из нашего города» К. М. Симонова (совместно с А. А. Пелевиным)
  — «Вишнёвый сад» А. П. Чехова (совместно с А. А. Пелевиным)
  — «В доме Господина Драгомиреску» Х. Ловинеску (совместно с А. А. Руббом)
 «Беспокойная старость» Л. Н. Рахманова (совместно с В. Б. Монаховым)
 «Доброе имя» К. М. Симонова — Александра Викторовна Трапезникова (совместно с В. Р. Соловьёвым)
 «Первая симфония» А. К. Гладкова (совместно с А. А. Руббом)
  — «Дым Отечества» по К. М. Симонову (совместно с А. О. Гинзбургом, сценическая композиция Т. И. Лондона)
 «Лесная песня» Л. Украинки (совместно со С. Л. Штейном)

 Фильмография 
  — Клятва — Варвара Михайловна Петрова
  — Падение Берлина — мать Иванова
  — Жуковский — Анна Николаевна, мать Н. Е. Жуковского
  — Неразлучные друзья — бабушка Вадима
  — Неоконченная повесть — Анна Константиновна
  — Без вести пропавший — пани Мария
  — Семья Ульяновых — М. А. Ульянова
  — Сумка, полная сердец — Анна Генриховна Левинталь, учительница
  — Симфония, рожденная заново (фильм-спектакль) — Мать
  — Седьмой спутник — Марья Семёновна, генеральша
 1974 — Пир во время чумы (фильм-спектакль) — вступительное слово  — Осенних дней очарованье (фильм-спектакль) — Ксения Николаевна Акверьянова

Режиссёр
  — Провинциалка (фильм-спектакль) (совместно с Л. С. Ишимбаевой).

 Библиография 
 Гиацинтова С. В. С памятью наедине / Лит. запись Н. Э. Альтман, предисл. С. В. Образцова, послесл. К. Л. Рудницкого. 2-е изд. — : Искусство, 1989. — 543 с.

 Награды и звания 
 заслуженная артистка Узбекской ССР (1943)
 народная артистка РСФСР (1946)
 народная артистка СССР (1955)
 Сталинская премия первой степени (1947) — за исполнение роли Варвары Михайловны в фильме «Клятва» (1946)
 два ордена Ленина (1965, 1975)
 два ордена Трудового Красного Знамени (15.2.1948, ?)
 медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1946)
 медаль «В память 800-летия Москвы» (1947)
 ВКФ в Москве (1958, Первая премия, фильм «Семья Ульяновых»)

 Примечания 

 Литература 
 
 Марков П. А. О Гиацинтовой // Марков П. А.'' О театре: В 4 т. М.: Искусство, 1977. Т. 4.

Ссылки 
 Луков Вл. А. Гиацинтова Софья Владимировна // Электронная энциклопедия «Мир Шекспира».
 

Заслуженные артисты Узбекской ССР
Персоналии:Московский Художественный театр
Актёры и актрисы Московского Художественного театра
Актёры и актрисы «Ленкома»
Персоналии:Театр «Ленком»
Персоналии:Театр им. Моссовета
Персоналии:Театр им. Станиславского
Педагоги ГИТИСа
Члены КПСС
Похороненные на Новодевичьем кладбище